Petrolândia, un comune brasiliano del Pernambuco.
 Petrolândia, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.